Maurice Halna du Fretay peut désigner :
 Maurice Halna du Fretay (1835-1901), archéologue préhistorien français ;
 Maurice Halna du Fretay (1920-1942), officier de l'armée de l'air et résistant français.